Прудовое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Прудовое — покинутое село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Прудовое — село в Симферопольском районе.